Richard Lyons peut désigner :
 Richard Lyons (1817-1887), diplomate britannique ;
 Richard Lyons, membre du Bon Parlement soupçonné de voler le trésor et emprisonné ;
 , membre fondateur du groupe Negativland ;
 Richard Lyons (mathématicien), mathématicien ayant donné son nom au groupe de Lyons ;
 , pilote automobile britannique.